Гилберт де Клер — фамилия. Известные носители:

 Гилберт Фиц-Ричард — 2-й граф де Клер, англонормандский аристократ, один из соратников английского короля Генриха I и основатель дворянского рода де Клер.
 Гилберт де Клер, 1-й граф Пембрук (; 1100—1148) — англонормандский аристократ, основатель младшей линии дома де Клер, 1-й граф Пембрук (c 1138), участник гражданской войны в Англии 1135—1154 годов.
 Гилберт де Клер, 2-й граф Хертфорд (; 1115—1153) — англонормандский аристократ из старшей линии дома де Клер, граф Хертфорд, участник гражданской войны в Англии в 1135—1154 годов.
 Гилберт де Клер, 4-й граф Хартфорд (ок. 1180—1230) — 4/5-й граф Хартфорд и 7-й барон Клер, 1/5-й граф Глостер.
 Гилберт де Клер, 7-й граф Глостер (1243?—1295) — 7-й граф Хартфорд, 3-й граф Глостер и 9-й барон Клер.
 Гилберт де Клер, 8-й граф Глостер (1291—1314) — 7/8-й граф Хартфорд, 4/8-й граф Глостер, 9-й барон Клер, английский аристократ и полководец.